Гарле́н () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6411. Всего в кантон Гарлен входили 19 коммун, из них главной коммуной являлась Гарлен.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 3732 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Гарлен на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи